Sarvárivier is de aanduiding van drie rivieren binnen de Zweedse gemeente gemeente Kiruna:
Sarvárivier 1; een rivier die ten zuiden van het Torneträsk stroomt
Sarvárivier 2; een rivier die ten noorden van het Torneträsk stroomt
Sarvárivier 3; idem.

Zie ook:
Sarvákloof